USS John S. McCain — кораблі ВМС США.
Названі на честь Джона Сідні Маккейна (старшого), Джона Сідні Маккейна (молодшого) та Джона Сі́дні Макке́йна ІІІ

 USS John S. McCain (DL-3)  — ескадрений міноносець типу «Мітчер». На службі протягом 1953-1978 років. Зданий на злам у 1980 році.
 USS John S. McCain (DDG-56) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1994 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни